Jacob Hübner (1761 - 1826) - Duits entomoloog 
 Robert Hübner (1948) - Duits schaker en papyroloog
 Hübner (modeltreinen)